Winterlingen steht für
 Winterlingen, Gemeinde im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Winterlingen (St. Antoni), Ortschaft in der Gemeinde St. Antoni FR im Kanton Freiburg, Schweiz
 Winterlingen bei Remund, früherer deutscher Name der Gemeinde Vuisternens-devant-Romont im Kanton Freiburg, Schweiz
 Winterlingen in Ogoz, früherer deutscher Name der Gemeinde Vuisternens-en-Ogoz im Kanton Freiburg, Schweiz